Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Gonzaga (Madrid, 20 de octubre de 1765-Madrid, 8 de julio de 1824), conde de Miranda, duque de Peñaranda, grande de España, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, fue un aristócrata español que sirvió en la Casa Real española.

Biografía 
Fue el quinto y último hijo de Antonio Álvarez de Toledo Osorio, XI marqués de Villafranca del Bierzo, y de su segunda esposa, María Antonia Gonzaga y Caracciolo, hija del I duque de Solferino.  

Su padre, fallecido cuando Pedro de Alcántara tenía tan solo ocho años, había sido  gentilhombre de la Real Cámara de Fernando VI de España y mayordomo mayor de la Reina Bárbara de Braganza. También había sido consejero de la Junta de Gobierno y presidente del Despacho de Estado.

Muy joven, y como sus dos hermanos mayores, accedió a la Casa Real como gentilhombre de la Real Cámara. Su hermano mayor, José Álvarez de Toledo y Gonzaga, había contraído matrimonio con la famosa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba, pero falleció en 1796. 

Pedro de Alcántara casó con María del Carmen Josefa de Zúñiga y Fernández de Velasco, hija y heredera de los condes de Miranda. Se ganó pronto la confianza del príncipe de Asturias,  Fernando e inició una relación de amistad con él. 

Tras la guerra de la Independencia y al regreso del rey Fernando VII, éste le nombró mayordomo mayor y, por ello, jefe de su Real Casa, en junio de 1815. 

Absoluto reaccionario, fue de los primeros servidores regios relevados por el Gobierno del Trienio Liberal en 1820. Sin embargo, tan pronto el rey recobró el poder en 1823 le repuso en su puesto. 

Falleció un año después. 

El monarca no proveyó su vacante, encargando que cubriera la mayordomía a Joaquín Félix de Samaniego Urbina Pizarro y Velandia, marqués de Valverde, conde viudo de Torrejón, mayordomo mayor de la reina María Josefa de Sajonia y luego de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, reina regente a la muerte de su marido.

Ancestros

Bibliografía 
 Archivo General de Palacio (AGP) . Patrimonio Nacional. Sección Personal

Enlaces externos 

Grandeza de España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nobles de España del siglo XVIII
Nobles de España del siglo XIX
Mayordomos mayores del rey